Lipnica (1934–54 gmina Lipnice) – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie słupskim.

W skład gminy wchodzi 15 sołectw: Borowy Młyn, Borzyszkowy, Brzeźno Szlacheckie, Brzozowo, Gliśno Wielkie, Kiedrowice, Lipnica, Luboń, Łąkie, Mielno, Ostrowite, Osusznica, Prądzona, Wojsk, Zapceń.

Siedziba gminy to Lipnica.

Miejscowości 

Według danych z 2011 gminę zamieszkiwało 5089 osób. Natomiast według danych z 31 grudnia 2017 roku gminę zamieszkiwało 5225 osób.

Struktura powierzchni 
Według danych z roku 2002 gmina Lipnica ma obszar 309,57 km², w tym:
 użytki rolne: 36%
 użytki leśne: 52%

Gmina stanowi 14,12% powierzchni powiatu.

Demografia 
Dane z 31 grudnia 2017 roku:

 Piramida wieku mieszkańców gminy Lipnica w 2014 roku.

Ochrona przyrody 
 Rezerwat przyrody Ostrów Trzebielski
 Rezerwat przyrody Mechowisko Radość
 Rezerwat przyrody Jezioro Laska (częściowo na terenie gminy)

Sąsiednie gminy 
Brusy, Bytów, Chojnice, Koczała, Konarzyny, Miastko, Przechlewo, Studzienice, Tuchomie

Przypisy